Macho Man steht für:

 Macho Man (1985), deutscher Film von Alexander Titus Benda
 Macho Man (2015), deutscher Film von Christof Wahl
 Macho Man, Namenszusatz von Randy Savage (1952–2011), US-amerikanischer Wrestler
 Macho Man, Album und Lied der Village People